Płuczka laboratoryjna
 płuczka – skruber
 płuczka – zakład przeróbki urobku
 Płuczka wiertnicza
 Płuczka iłowa

Zobacz też:
 Płóczka – ujednoznacznienie